One Exciting Night (1922), een film van D.W. Griffith
One Exciting Night (1944), een film van Walter Forde